Babina może dotyczyć:
 Babina – rodzaj płazów;
 Babina – miasto w środkowo-północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej;
 Babina – miejscowość na Ukrainie w rejonie starosamborskim;
 Babina – miejscowość na Ukrainie w rejonie samborskim;
 Babina – wieś w Polsce;
 Babina – kanał wodny łączący jezioro Dąbie z Odrą, w Szczecinie;
 Babina - nieistniejąca już kopalnia węgla brunatnego w Łęknicy (woj. lubuskie).

Zobacz też 
 Babina Poljana‎